Wiśniowski – polskie nazwisko
 Wiśniowski – polskie przedsiębiorstwo

Osoby o nazwisku Wiśniowski 

 Maria Wisniowska (1859–1890) – polska aktorka teatru dramatycznego
 Katarzyna Wiśniowska (1931–1996) – polska łuczniczka
 Elżbieta Wiśniowska (ur. 1975) – polska działaczka polityczna, historyk filozofii
 Teresa Wiszniowska (1942–2006) – polska biolog
 Andrzej Wiśniowski (ur. 1960) – polski muzyk
 Andrzej Wiśniowski (ur. 1965) – polski przedsiębiorca
 Piotr Wiszniowski (ur. 1967) – polski aktor filmowy, teatralny i telewizyjny
 Jan Wiśniowski – polski poseł
 Łukasz Wiśniowski (ur. 1991) – polski kolarz szosowy
 Jerzy Wiśniowski – polski szlachcic
 Tadeusz Wiśniowski (1865–1933) – polski geolog
 Robert Wiszniowski (ur. 1968) – polski politolog
 Rafał Wiśniowski (ur. 1964) – polski profesor nauk technicznych
 Kazimierz Wiśniowski (1896–1964) – generał brygady Wojska Polskiego
 Klaudia Wiśniowska (ur. 1995) – polska szachistka
 Tobiasz Wiszniowski – polski pisarz

Zobacz też 
 Wiśniewski